Termin  ima više značenja.

 Horizmatna lijaza, enzim
 CPL (programski jezik)